Handball-Weltmeisterschaft 2001 steht für:
 Handball-Weltmeisterschaft der Herren 2001 in Frankreich
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2001 in Italien